Ofu steht für:
 Ofu-Olosega, eine Doppelinsel der Manuainseln, Amerikanisch-Samoa
 Babuin (Kolbano), Dorf im indonesischen Distrikt Kolbano in Westtimor
 Ofu (Vavaʻu), Insel im Archipel Vavaʻu, Tonga

ofu steht für:
 Efutop (ISO-639-3-Code), ekoide Sprache im nigerianischen Bundesstaat Cross River

OFU steht für:
 Otto-Friedrich-Universität Bamberg, deutsche Universität
 Ofu Airport (IATA-Code), Flugplatz von Ofu auf der Insel Ofu, siehe Ofu-Olosega, Amerikanisch-Samoa

Abkürzung